USS Nicholson je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nicholson (DD-52) 
 USS Nicholson (DD-442) 
 USS Nicholson (DD-982)

Nicholson